Storbritanniens kvindefodboldlandshold () er et landshold i fodbold for kvinder, der repræsenterer Storbritannien ved OL. I andre sammenhænge (UEFA og FIFA) er Storbritannien opdelt i fire landsold, der repræsenterer , ,  og . Holdet er organiseret af det engelske fodboldforbund, der er fodboldens repræsentant i det britiske olympiske forbund. Holdet er ikke medlem af FIFA.

Holdet deltog for første gang ved OL i 2012 og er samtidig også kvalificeret til OL 2020 i Tokyo (afholdt i 2021). Holdet består af 19 spillere fra , to spillere fra  samt en enkelt fra , mens der er ingen repræsenteret fra .

Resultater

Sommer-OL

Cheftræner gennem tiden

Aktuel trup 
Følgende spillere er blevet indkaldt til den endelige trup frem mod Sommer-OL 2021 i Tokyo. Den. 1. juli 2021, IOC og FIFA bekræftede af trupperne kunne udvides fra 18 til 22 spillere, hvilket gav plads til de yderlige fire spillere (Sandy MacIver, Lotte Wubben-Moy, Niamh Charles og Ella Toone).

Landstræner:  Hege Riise

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Se også 
 Storbritanniens fodboldlandshold
 Nordirlands fodboldlandshold
 Englands fodboldlandshold
 Wales' fodboldlandshold
 Skotlands fodboldlandshold

Referencer 

Fodboldlandshold i Europa
Fodbold i Storbritannien